Plusieurs villes françaises possèdent une rue des Bains : 
Rue des Bains à Colmar ;
Rue des Bains à Strasbourg.

Ainsi que la  à Luxembourg.